The Early Years est un groupe britannique de musique (2004-).
 The Early Years est un album de Parliament sorti en 1997.
 The Early Years est un album de Phil Ochs sorti en 2000.
 The Early Years est un album de ZOEgirl sorti en 2006.
  est un album d'Acid King sorti en 2006.
 The Early Years est un EP de The Rocket Summer sorti en 2006.
 The Early Years '74 '75 '76 Rare Live and Unreleased est un album des Stranglers sorti en 1992.
 18 Candles the Early Years est un album de Silverstein sorti en 2006.